Blue Hill (Maine), Verenigde Staten
Blue Hill (Nebraska), Verenigde Staten

Zie ook
Blue Hills